Le sigle GSMC peut désigner :

 le Groupe de soutien en matériel du Canada, du Commandement du soutien opérationnel du Canada
 Galileo Security Monitoring Centre, le centre de surveillance de la sécurité du segment sol de mission de système de positionnement européen Galileo
 Georgia Society for Managed Care, organisme du membre du réseau Georgia Hospital Association aux États-Unis.